Кула́н, джигетай () — вид из семейства лошадиных. Внешне очень напоминает осла, но имеет немало общих признаков с лошадью, из-за чего кулана нередко называют полуослом. Само видовое название  — от , буквально «полуосёл», то есть мул или лошак. Считается, что кулан никогда не поддавался приручению, в отличие от африканского осла.

Характеристика 
Впервые описаны были в 1775 году.

В геологической летописи известен с раннего плейстоцена Центральной Азии. В позднем плейстоцене входил в состав мамонтовой фауны и встречался на огромных территориях Северной Азии от Кавказа до Японии и Арктической Сибири (остров Бегичева).

Длина тела кулана составляет 175—200 см, длина хвоста около 40 см, высота на уровне плеч (в холке) 125 см, вес 400—500 кг. С этими показателями кулан несколько крупнее обычного домашнего осла. Половой диморфизм в размерах выражен слабо. От домашней лошади отличается более массивной головой с длинными ушными раковинами (от 17 до 25 см) и более тонкими ногами с узкими, вытянутыми копытами. Волосяной покров летом короткий, плотно прилегающий к коже, зимой волосы длиннее и извилистей. На верхней стороне шеи развита короткая, стоячая грива, которая тянется от ушных раковин до холки; «чёлки», характерной для домашней лошади, нет. Хвост короткий, тонкий, с пучком длинных волос в нижней трети.

Общий тон окраски туловища, шеи и головы песчано-жёлтого цвета различных оттенков и насыщенности, иногда доходя до красно-коричневого с сероватым оттенком. Вдоль средней линии спины и хвоста идет узкая тёмная полоса. Грива и концы ушей тёмно-бурые. Длинные волосы на конце хвоста чёрные или чёрно-бурые. Низ туловища и шеи, конец головы, внутренние части конечностей и область около хвоста светлые, почти белые.

Распространение 

На территории бывшего СССР в историческое время жил в степях Украины, Северного Кавказа, юга Западной Сибири и Забайкалья, ещё в XIX веке был распространён в Казахстане, Туркмении и Узбекистане. В начале XX века встречался на юге Туркмении и в восточном Казахстане, изредка заходил с территории Монголии в юго-восточное Забайкалье. Бабур-наме описывает популяцию куланов на территории современного Афганистана (Кабульская область).

В настоящее время проживает в Бадхызском заповеднике (около 700 голов) на юго-востоке Туркмении (междуречье рек Теджен и Мургаб).

В 1953 году был завезён на остров Барсакельмес в Аральском море () из Бадхызского заповедника. C 1982 года в связи с ухудшением экологической обстановки на Арале, осолонением морской воды и дефицитом пресной, часть поголовья постепенно отселялась на восток пустыни Бетпак-Дала и в правобережье реки Или. Когда остров в конце 1990-х соединился с побережьем, оставшаяся часть популяции мигрировала за водой на большую землю. В 2005 популяция в Каскакулане составляла 179 особей.

Небольшие популяции обитают на плато Капланкыр и в районе посёлков Меана и Чаача в Туркмении, в Казахстане на территории государственного национального парка Алтын-Эмель обитает популяция кулана численностью 2690 особей, плотность 8,8 особей на 1000 га и Андасайского заказника. Около 150 особей имеются в заповеднике Аскания-Нова и на острове Бирючий на Украине.

За пределами бывшего СССР распространён в Иране, Афганистане, Монголии, Северо-Западном Китае. В голоцене доходил на западе до Румынии.

Обитает в полупустынях Центральной Азии, малочислен, сохранился только в заповедниках. В Жетысу вольные куланы встречались до 30-х г.г. XX в. по берегам р. Или., оз. Балхаш, на р. Чарын, за хр. Торыайгыр. Как напоминание о том, что куланы водились здесь издревле, звучат местные топонимы, ср. Куланбасы (Голова кулана) гора в районе хр. Малайсары, Бескулан (Пять куланов) брод. на р. Чу, пройдя по которому, по легенде, «последние пять куланов спаслись от погони». Многочисленные изображения куланов есть в урочищах с петроглифами по всей территории Алматинской области.

Численность в Республике Казахстана по годам:

Среда обитания 
Характерный обитатель сухих равнинных пустынь и полупустынь, в Туркмении держится на полупустынных равнинах и пологих склонах холмов до высоты 300—600 метров над уровнем моря. Обширных пространств незакрепленных или слабо закрепленных песков избегает. В Северном Китае отдает предпочтение сухим степям предгорий и каменистым пустыням.

Подвиды 

О распределении куланов в подвиды существует много разногласий. В более старых научных работах различаются семь видов куланов, которые сегодня в большинстве своём считаются подвидами. Многие зоологи считают кианга отдельным видом, так как у него наблюдаются наибольшие отклонения от общих характеристик. Однако в целом все нижеперечисленные подвиды относят к одному и тому же виду.

 Онагр, или иранский кулан (E. h. onager), северный Иран
 Туркменский кулан (E. h. kulan), Казахстан, Туркменистан
 Монгольский кулан (E. h. hemionus), Монголия
 Индийский кулан (E. h. khur), южный Иран, Пакистан, северо-западная Индия
 Кианг (E. h. kiang), западный Китай, Тибет
 † Анатолийский кулан (E. h. anatoliensis), Турция
 † Сирийский кулан (E. h. hemippus), Сирия, Месопотамия, Аравийский полуостров

Кианг является самым крупным из подвидов кулана, достигая 140 см в холке и весом до 400 кг. Шерсть у киангов красновато-коричневая. Сведения о киангах крайне скудны. Кианг любит плавать в воде и выдерживает условия жизни на высоте до 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Именно на такой высоте были встречены кианги на южных склонах Гималаев и высокогорных равнинах Тибета. Долгое время киангов не было ни в одном зоопарке мира, кроме Пекина. В 1957 году двух киангов по кличке Немо и Неда продали в Рижский зоопарк. Эта пара жила до 27 лет и оставила после себя девятерых потомков. К 1984 году существовало уже 72 кианга, прямых потомка Немо и Неды. Чтобы спасти этих животных от вырождения, связанного с близкородственным скрещиванием, были закуплены в Пекине и Берлине новые кианги. Сегодня увидеть кианга можно лишь в нескольких зоопарках мира: в Москве, Риге, Пекине, Берлине и Сан-Диего (США).

По мнению ряда зоологов онагр и туркменский кулан — один и тот же подвид. Но по результатам новейших молекулярно-генетических исследований обе популяции можно отличить друг от друга. От джигетая иногда отделяют ещё один подвид — гобийского кулана (E. h. luteus).

Длина тела подвида джигетай — 210 см.

В западной части своего ареала кулан раньше встречался наряду с диким ослом. Сегодня оба вида в этих регионах в дикой природе истреблены. Жизненным пространством кулана являются засушливые полупустыни, в которых он питается негусто растущей травой. Куланы нуждаются в источниках, так как не могут долго выносить отсутствие воды.

Приручение 

Современные исследования ДНК доказывают, что все нынешние домашние ослы являются потомками африканского осла. Составленное по результатам генетических исследований генеалогическое древо чётко разделяет ослов в африканскую и азиатскую ветвь. Куланы относятся ко второй из них. Вопрос, поддаётся ли кулан одомашниванию и удавалось ли уже это в прошлом, горячо обсуждается. Некоторые считают изображённых на древних барельефах из Месопотамии (Ур) зверей ни лошадьми, ни ослами, и делают вывод, что речь идёт о куланах, которых древние шумеры и аккадцы умели приручать и запрягать в повозки. Во всяком случае, все попытки приручения куланов, предпринятые в новое время, не имели успеха. Считается более вероятным, что в Месопотамии был одомашнен африканский осёл (который несмотря на своё название встречался и в Передней Азии). При раскопках городища Тель-Брак в Месопотамии обнаружены кости гибридов домашнего осла и кулана, которые использовались как тягловый скот в 4—3 тыс. до н. э., до распространения лошади. Сегодняшние куланы привыкают к людям в неволе, но не становятся ручными.

В Монголии считается, что куланов невозможно приручить. Название «кулан», так же, из монгольского языка образовано от слова «хулан», что означает «непобедимый, быстрый, шустрый».

В литературе 
«Аксак-кулан» («Хромой кулан») — казахский народный жыр, кюй, основанный на казахском предании, события которого связаны с легендой смерти Джучи (Жошы), сына Чингисхана. Автором данного кюя называют известного жыршы — Кетбуга (Ұлы-Жыршы). 

Стихотворение казахстанского поэта Дины Ораз "Берегите Вы куланов!" [значимость факта?] .

Примечания

См. также 
 Калмыцкая лошадь
 Монгольская лошадь
 Тахь
 Якутская лошадь

Литература 
 
  Барышников Г. Ф., Тихонов А. Н.  Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Копытные. Непарнопалые и парнопалые (свиные, кабарговые, оленевые). — Санкт-Петербург: «Наука», 2009. — С. 20—27. — ISBN 978-5-02-026347-5, 978-5-02-026337-6
 
 Ливанова Т. К. Лошади. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 256 с. — ISBN 5-17-005955-8

Ссылки 

 Кулан на www.zooclub.ru
 Кулан на www.kungrad.com

Лошади
Животные, описанные в 1775 году
Млекопитающие Азии
Млекопитающие Евразии
Ослы